Vzorec C6H14 může označovat:

 n-Hexan (CH3CH2CH2CH2CH2CH3)
 Isohexan neboli 2-methylpentan (CH3CH(CH3)CH2CH2CH3)
 3-methylpentan (CH3CH2CH(CH3)CH2CH3) 
 2,3-dimethylbutan, (CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3)
 Neohexan neboli 2,2-dimethylbutan (CH3C(CH3)2CH2CH3)

{{DISPLAYTITLE:C6H14}}